Weston Underwood – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Weston Underwood – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)